Ма́ринов () — болгарская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Маринов, Веселин (род. 1961) — болгарский поп-певец.
 Маринов, Даниел (род. 2004) — российский гимнаст.
 Маринов, Димитр (род. 1846) — болгарский этнограф, основатель и первый директор Болгарского Национального этнографического музея.
 Маринов, Ивайло (род. 1960) — болгарский боксёр-любитель, чемпион Олимпийских игр (1988).
 
 Маринов, Мартин (род. 1967) — болгарский гребец-каноист.
 Маринов, Никола (1879—1948) — болгарский живописец-акварелист, влиятельный педагог, в 30-е годы — ректор Софийской Академии художеств.
 Маринов, Николай Александрович (1914—1995) — учёный-геолог, крупный специалист в области региональной геологии и гидрогеологии, лауреат Сталинской премии (1951), Государственной премии СССР (1986), премии имени Ф. П. Саваренского (1992), премии имени В. А. Обручева (1994).
 Маринов, Севдалин (род. 1968) — болгарский и австралийский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр (1988).
 Маринов, Стефан (1931—1997) — болгарский физик, политический диссидент, экспериментатор и отрицатель теории относительности.
 Маринов, Хаим (1904—2001) — израильский градостроитель.

